Соревнования по плаванию на дистанции 400 метров комплексным плаванием среди мужчин на летних Олимпийских играх 2012 прошли 28 июля. Приняли участие 37 спортсменов из 29 стран.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований мировой и олимпийский рекорды были следующими:

Соревнование

Предварительные заплывы

Финал

Ссылки 
 Результаты на официальном сайте игр

Плавание на летних Олимпийских играх 2012